ТЭС-терапия (англ. transcranial electrical stimulation) — метод лечения с помощью неинвазивной тра́нскраниальной (trans, лат. — через; cranium, лат. — череп) электрической стимуляции. Является физиотерапевтическим методом. На рынок готовятся выйти модуляторы настроения, основанные на принципах электростимуляции.

Основы 

 Для достижения избирательности воздействия при ТЭС-терапии необходимо соблюдение двух основных принципов:

 направление приложения тока (лоб — сосцевидные отростки)
 резонансные характеристики тока по отношению к ЭОП.

В основу ТЭС-терапии легли многолетние исследования, проводимые в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, под руководством д.м.н., профессора В. П. Лебедева.  В дальнейшем эти работы были признаны приоритетными и зарегистрированы в качестве международного научного открытия (диплом № 237, приоритет с 1996 г.).
 Для реализации метода в клинической практике под руководством к.т. н. А. В. Малыгина был создан модельный ряд аппаратов ТРАНСАИР. , что позволило систематизировать их в виде схемы (см. Рис.):

Клинически подтверждены следующие основные эффекты ТЭС-терапии:

 эффективное обезболивание, и в частности даже в тех случаях, когда медикаментозное лечение болевого синдрома неэффективно. Известно, что β-эндорфин есть в 30 раз более сильный анальгетик чем морфин;
 нормализация психофизиологического статуса, антистрессорный и антидепрессивный эффекты, повышение работоспособности, нормализация сна, снижение утомляемости, улучшение настроения, повышение качества жизни, снижение тяжести симптомов синдрома хронической усталости;
 восстановительный эффект: ускоренное заживление повреждений различной природы всех видов тканей, в том числе дефектов кожи и слизистых ЖКТ, повреждённых гепатоцитов и бета-клеток, периферических нервов, соединительной ткани;
 нормализация процессов вегетативной регуляции, сосудистого тонуса, артериального давления;
 стимуляция гуморального и клеточного иммунитета;
 тормозится рост опухолей (обнаружено экспериментально) и повышается качество жизни онкологически больных;
 купирование абстинентных синдромов, устранение постабстинентных аффективных нарушений при лечении алкоголизма, токсикомании и опиатной наркомании, устранение патологического влечения к алкоголю и наркотикам;
 противовоспалительный и противоаллергический эффекты;
 повышение эффективности другого лечения, в том числе медикаментозного.

Противопоказаниями к методу ТЭС являются:
 повреждения кожи в местах аппликации электродов,
 травмы и опухоли головного мозга,
 судорожные состояния и эпилепсии,
 острый гипертонический криз,
 гипертиреоз, 
 наличие вживлённых кардиостимуляторов,
 возраст до 5 лет.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.05 г. N 109 «За научную разработку метода и аппаратуры для транскраниальной электростимуляции защитных механизмов мозга и их внедрение в широкую лечебную практику» коллективу авторов присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники за 2004 г.
На конец 2012 года было опубликовано 102 кандидатские и 24 докторские диссертации с применением метода ТЭС-терапии.

В литературе можно встретить также аббревиатуру ТКЭС - ТрансКраниальная ЭлектроСтимуляция. Это синонимы. В настоящее время "ТКЭС" встречается реже. В англоязычной среде распространен термин «transcranial electrical stimulation», сокращенно TES. 
ТЭС следует отличать от других методов электростимуляции осуществляемой через электроды прикладываемые к голове: например, транскраниальная магнитная стимуляция ( transcranial magnetic stimulation - TMS); транскраниальная стимуляция постоянным током (Transcranial direct current stimulation - tDCS), впервые предложенная Н.П. Бехтеревой под термином микрополяризация.

Разновидностью ТЭС-терапии является «Мезодиэнцефальная модуляция» (МДМ).

Проблемы метода 
Основной проблемой метода является бессистемность клинического применения. В некоторых лечебных учреждениях ТЭС-терапия применяется очень широко, но также есть и лечебные учреждения где ТЭС-терапия не применяется вовсе. Клиническая практика почти не обобщается и врачи не обмениваются опытом практики ТЭС-терапии.

Метод мало распространён вне России. Отчасти это объясняется слабой распространённостью физиотерапии за рубежом вовсе.

Метод часто путают с другими методами электростимуляции через электроды, накладываемые на кожу головы (см. выше). Нет единого официального или устоявшегося и общепринятого определения различных способов электростимулирования вообще и транскраниального в частности. Это создает путаницу в определениях и понятиях.

Примечания

Литература 
 Физиотерапия + CD. Национальное руководство.  Под ред. Г.Н. Пономаренко,  2009 г.864 страниц, ISBN 978-5-9704-1184-1
 Транскраниальная электростимуляция. Экспериментально-клинические исследования. Ред. Дворецкий Д.. СПб, Искусство России, 1998
 Транскраниальная электростимуляция. Экспериментально-клинические исследования. Сборник статей. Том 1 Под ред. д.м.н. проф. В. П. Лебедева. Искусство России — СПб.: 2005. — 528 c. ISBN 5-900786-13-7
 Транскраниальная электростимуляция. Экспериментально-клинические исследования. Сборник статей. Том 2 Под ред. д.м.н. проф. В. П. Лебедева. Искусство России — СПб.: 2005. — 464 c. ISBN 5-900786-95-1
 Транскраниальная электростимуляция. Экспериментально-клинические исследования. Сборник статей. Том 3 Под ред. д.м.н. проф. В. П. Лебедева. ИПК «Вести» — СПб.: 2009. — 392 c. ISBN 978-5-86153-222-8
 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ: ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫЧКОВА С. В.1 1 СПбМАПО ФИЗИОТЕРАПИЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ "Медицина" (Москва)ISSN: 1681-3456 Обзорная статья Номер: 5 Год: 2006 УДК: 615.844.031:611.81] 036.8 
 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ШАПОРЕНКО Р.В.1, НАЗАРЕТЯН В.Г.1, КАДЕ А.Х. Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар СИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ (Г. ТОМСК) Издательство: Учреждение РАМН НИИ кардиологии Сибирского отделения РАМН   ISSN: 2073-8552 Номер: 4 Год: 2007 УДК: 616.33-002.44-053.5/.7-08:615.83
 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЦУКУРОВА Л.А.1 КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ  (Казань) ISSN: 0368-4814  Номер: 3 Год: 2008 Страницы: 324-327 УДК: 616.831-005.1-085.847
 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ И УВЧ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СПОНДИЛОГЕННЫХ РАДИКАЛГИЙ ЗАХАРОВ Я.Ю.1, ШИРОКОВ В.А.2, ПОТАТУРКО А.В. УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ (Екатеринбург) ISSN: 2071-5943  Номер: 5 Год: 2008 
 ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В ТЕРАПИИ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ БОРЗОВА Н. Ю., ЧИТАВА И.Г., СОТНИКОВА Н.Ю., КРОШКИНА Н.В, Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, ВОПРОСЫ ГИНЕКОЛОГИИ, АКУШЕРСТВА И ПЕРИНАТОЛОГИИ ООО "Издательство "Династия" (Москва) ISSN: 1726-1678 Номер: 5 Год: 2010 
 СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ (ТЭС) И АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (АВ) В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ БЕЛИМОВА А.А, ПОНОМАРЕНКО Г.Н., ЯНОВ Ю. К., ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздравсоцразвития России, ВМА им. С. М. Кирова, ФГУ ЛОР-НИИ; ЖУРНАЛ ПЕДИАТР ООО "Издательство Н-Л"  ISSN: 2079-7850  Номер: 3 Год: 2011 УДК: 616.28-008.14-08
 Транскраниальная электростимуляция эндорфинных структур мозга как новый немедикаментозный способ лечения. Рычкова С.В. Александрова В.А. МАПО, СПб:
 Траскраниальная электростимуляция и коррекция вторичных постожоговых иммунодефицитных состояний. Богданова Ю.А., Каде А.Х., Ханефраян Р.А., Рубцовенко А.В. Кубанская Государственная Медицинская Академия, Краснодар
 Лечении сенсоневральной тугоухости методом транскраниальной электростимуляции: Пособие для врачей.. Краева Самойлова И.Г. НИИ уха горла, носв и речи, СПб.1998
 Применение транскраниальной электростимуляции:для обезболивания родов. Жаркин Н.А., Пупышев А.Г.. Попов А.с. Медицинская академия Волгоград
 Лечение нейросенсорной тугоухости методом транскраниальной электростимуляции. Авторы: Краева Н.И., Розенблюм А.С., Лебедев В.П., Цирульников Е.М. Организация-разработчик: Ленинградский НИИ уха, горла, носа и речи, 1990 Утверждено: МЗ РСФСР.
 Транскраниальная электростимуляция в лечении синдрома раздраженного кишечника. Усовершенствованная медицинская технология, методические рекомендации. СПБ, 2007, 10 с.
 Методические рекомендации "Применение транскраниальной электростимуляции в наркологии". Утверждены Комитетом здравоохранения Ленинградской области. Авалуева Е.Б, Миргородская Е.В., Лебедев В.П., СПБ, 2004, 40 с. Переиздание 2010 г.
 Методические рекомендации "Применение транскраниальной электростимуляции в гастроэнтерологии". Утверждены Комитетом здравоохранения Ленинградской области. Переиздание 2010 г.
 Методические рекомендации "Применение транскраниальной электростимуляции в акушерстве и гинекологии". Утверждены Комитетом здравоохранения Ленинградской области. Переиздание 2010 г.
 Дмитрий Мамонтов "Мозг в режиме турбо"// Журнал "Популярная механика" №10 октябрь 2013 г. стр 43

Ссылки 
 Жуков Никита, врач-невролог Микрополяризация // Encyclopatia

Методы лечения в неврологии
Физиотерапия